Das Cia-Cia ist eine malayo-polynesische Sprache. Sie wird von etwa 79.000 Menschen gesprochen (Stand 2005), die sich auf den Südteil der Insel Buton sowie den vorgelagerten Inseln Binongko und Batu Alas in Indonesien verteilen.

Die Sprache unterteilt sich in mehrere Dialekte und gilt als verwandt mit den Sprachen Lasalimu, Kamaru, Kulisusu und Pancana, die ebenfalls auf Buton gesprochen werden.

Verschriftung 
Historisch wurde die Sprache in arabischer Schrift (Gundhul) geschrieben.
Cia-Cia machte international Schlagzeilen, als sich die größte Stadt im Sprachgebiet, Bau-Bau, entschied, die koreanische Hangeul-Schrift zur Schreibung der Sprache zu verwenden. Um alle Laute des Cia-Cia in der Hangeul-Schrift niederschreiben zu können, wurde das Zeichen ㅸ, welches im Koreanischen außer Gebrauch ist, für den Laut /v/ verwendet. Das Projekt wurde jedoch 2012 wieder aufgegeben und die Sprache nunmehr lateinisch geschrieben.

Beispiel der geplanten Hangeul-Verschriftung:

Vokabeln 

Verben
 buri (bughi) „schreiben“
 pogau „plaudern“
 baca'an „lesen“

Hauptwörter
 ka'ana „Heim“
 sikola „Schule“
 sayoro „Gemüse“
 boku „Buch“

Phrasen
 Tarima kasi. „Danke.“
 Indau miano Cia-Cia. „Ich bin ein Cia-Cia.“
 Indau pe'elu iso'o. „Ich liebe dich.“
 Moapu sia'u. „Entschuldigung.“
 Umbe. „Ja.“
 Cia. „Nein.“

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Malayo-polynesische Sprachen